Алгабасский сельский округ:
 Алгабасский сельский округ (Коксуский район) — сельский округ в Коксуском районе Алматинской области.
 Алгабасский сельский округ (Райымбекский район) — сельский округ в Райымбекском районе Алматинской области.
 Алгабасский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Алгабасский сельский округ (Акжаикский район) — сельский округ в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Алгабасский сельский округ (Сырымский район) — сельский округ в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Алгабасский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Алгабасский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Алгабасский сельский округ (Байдибекский район) — сельский округ в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Алгабасский сельский округ (Мактааральский район) — сельский округ в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.